Adam Bodnar (né en 1977), juriste et militant des droits de l'homme polonais,
, sportif roumain,
András Bodnár, nageur hongrois,
, criminel hongrois,
Gus Bodnar, joueur canadien de hockey,
, éditeur, 
, sportif hongrois,
László Bodnár, footballeur hongrois,
Łukasz Bodnar, cycliste polonais,
Maciej Bodnar, cycliste polonais,
, homme politique canadien,
, footballeur hongrois,
, homme politique.